Il singolare del torneo di tennis Melbourne Outdoor 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Dan Cassidy che ha battuto in finale John Fitzgerald 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 John Lloyd (primo turno)
 John Fitzgerald (finale)
 Miloslav Mečíř (primo turno)
 Mike Bauer (primo turno)

 John Frawley (primo turno)
 Brad Drewett (quarti di finale)
 Jakob Hlasek (semifinali)
 Wally Masur (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Melbourne Outdoor 1984